Eqalussuakoorfik bezeichnet:
 Eqalussuakoorfik (Bucht), Bucht im Distrikt Narsaq, Grönland
 Eqalussuakoorfik (Insel), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland